Colossal bezeichnet:

 Colossal (Film), kanadisch-amerikanisch-spanisch-südkoreanischer Spielfilm von Nacho Vigalondo (2016)
 Colossal (Weblog), Weblog von Christopher Jobson
 Colossal, amerikanische Baumsorte der Esskastanie
Colossal (Schrift), von Aldo Novarese für H. Berthold AG, 1984